Радіо «П'ятниця» — українська розважальна радіостанція, орієнтована на прихильників естрадної музики.

З 27 березня по 31 грудня 2022 року радіо «П'ятниця» представляла програми «Радіо Українських Доріг».

Покриття 
Мережа Радіо П'ятниця налічує 44 передавачі. В зоні впевненого прийому — 107 міст України.

Частоти мовлення 

 Київ — 101.1 FM

Автономна Республіка Крим 
 Керч — 104,8 FM
 Севастополь — 91,7 FM
 Сімферополь — 88,6 FM
 Ялта — 102,5 FM
 Феодосія — 102,7 FM

Вінницька область 
 Вінниця — 92.0 FM

Волинська область 
 Луцьк — 90.6 FM

Дніпропетровська область 
 Дніпро — 101.5 FM
 Кривий Ріг — 99.1 FM

Донецька область 
 Донецьк — 102,6 FM
 Краматорськ — 102.8 FM
 Маріуполь — 101.3 FM
 Покровськ — 103.3 FM

Житомирська область 
 Житомир — 91.1 FM
 Овруч (Дубовий Гай) — 102.1 FM

Закарпатська область 
 Ужгород — 91.6 FM

Запорізька область 
 Запоріжжя — 94.1 FM
 Бердянськ — 107.5 FM
 Мелітополь — 103.2 FM

Івано-Франківська область 
 Івано-Франківськ — 103.4 FM

Кіровоградська область 
 Кропивницький — 100.0 FM
 Благовіщенське — 103.1 FM

Луганська область 
 Луганськ — 101,1 FM
 Старобільськ — 100.2 FM

Львівська область 
 Львів — 91.9 FM
 Новий Розділ — 104.1 FM
 Трускавець — 100.6 FM

Миколаївська область 
 Миколаїв — 105.1 FM
 Первомайськ — 104.5 FM

Одеська область 
 Ізмаїл — 92.2 FM
 Одеса — 101.4 FM

Полтавська область 
 Гадяч — 100.9 FM
 Кременчук — 107.7 FM
 Лохвиця — 106.9 FM
 Полтава — 107.2 FM

Рівненська область 
 Рівне (Антопіль) — 90.4 FM

Сумська область 
 Суми — 89.8 FM

Тернопільська область 
 Бережани — 100.6 FM
 Тернопіль — 91.2 FM

Харківська область 
 Харків — 103.0 FM

Херсонська область 
 Херсон — 104.4 FM

Хмельницька область 
 Полонне — 102.3 FM
 Хмельницький — 105.0 FM

Черкаська область 
 Буки — 104.4 FM
 Умань — 91.5 FM
 Черкаси — 100.2 FM

Чернігівська область 
 Холми — 103.6 FM
 Чернігів — 103.9 FM

Чернівецька область 
 Путила — 102.0 FM
 Чернівці — 101,2 FM

Примітки

Див. також 
 Список українських радіостанцій
 Радіостанції Києва

ЗМІ Києва
Радіостанції України
Зникли 2022